Corvina – pesce d'acqua salata appartenente alla famiglia Sciaenidae
Larimichthys polyactis

 Corvina (vitigno) – vitigno italiano
 Corvina (vino) – vino italiano
 Raven – personaggio dei fumetti DC Comics
 1442 Corvina – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Corvino